Mit dem Namen Zeche Glücksfortgang gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Glücksfortgang (Hagen) in Hagen-Bathey
 Die Zeche Glücksfortgang (Schwerte) in Schwerte-Westhofen